Simon Ifede Ogouma, né en 1933 ou 1934 et mort le , est un homme politique béninois, qui a été ministre des Affaires étrangères.

Biographie

Carrière politique 
Simon Ifede Ogouma est nommé ministre des Affaires étrangères du Bénin de 1980 à 1982 sous le régime du général Mathieu Kérékou.

Notes et références 

Personnalité politique béninoise
Décès à 89 ans
Date de naissance incertaine (XXe siècle)
Décès en janvier 2023